The Way of a Mother – cortometraggio del 1913 diretto da Charles Giblyn
 The Way of a Mother – film del 1915 diretto da Jack Conway